Дома́нский ( ) — польская и немецкая фамилия. Известные носители:

Доманский 
 Доманский, Александр Владиславович — Георгиевский кавалер; поручик; 19 мая 1915.
 Доманский, Андрей Юрьевич (род. 1974) — украинский инженер, радио- и телеведущий.
 Доманский, Антон Осипович — Георгиевский кавалер; капитан; № 1384; 26 ноября 1802.
 Доманьский, Бартош (род. 1980) — польский фигурист, выступающий в одиночном катании.
 Доманский, Болеслав (1872—1939) — польский общественный деятель, священник.
 Доманский, Валерий Иванович (1942—2018) — главный конструктор автомобиля Chevrolet Niva.
 Доманский, Игорь Васильевич (род. 1937) — российский учёный, профессор СПбГТИ.
Доманский, Курт (1892—1945) — немецкий генерал, участник Первой и Второй мировых войн.
 Доманский, Михал (вторая половина XVIII века) — консилиарж Пинской дистрикции, сподвижник князя Радзивилла, возлюбленный княжны Таракановой.
 Доманский, Рышард (род. 1923) — польский географ, специалист в области пространственного анализа.
 Доманский, Станислав (1916—1993) — польский миколог и фитопатолог.
 Доманский, Ярослав Витальевич (1928—2004) — советский и российский археолог и историк.



См. также 
 Даманский
 Думанский